Jméno a příjmení John Carter nosí více osobností:
 John Carter (hudebník) (1929–1991) – americký jazzový hudebník
 John Carter (skladatel) (* 1942) – anglický zpěvák a skladatel
 John Carter (politik) (* 1941) – americký politik
 John Carter (hokejista) (* 1963) – americký hokejista
 John Carter – fiktivní postava filmu podle románů Edgara Rice Burroughse, viz také heslo Barsoom